Vidra se poate referi la:
 Vidră animal mamifer din familia „Mustelidae”
 Toponime
 Localități din România
 :
 Vidra, reședința comunei cu același nume, Vrancea
 :
 Vidra, reședința comunei cu același nume, Ilfov
 Barajul Vidraru (), județul Argeș, Muntenia
 :
 Barajul Vidra (), Vâlcea
 :
 Vidra, în trecut: Vidra de Jos, Vidra de Sus (), reședința comunei cu același nume, Alba
 Avram Iancu, în trecut: Vidra de Sus (), Alba
 Vidra (), Arad

Vezi și 

 Vidrasău
 Vidreni
 Vidrișoara
 Vidraru (lac)

Toponime românești
Toponime maghiare
Toponime slave